Diponthus är ett släkte av insekter. Diponthus ingår i familjen Romaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Diponthus